Уинфилд ():

Топонимы 
  — административный центр округа Каули, штат Канзас, США.
 Уинфилд — тауншип в округе Ренвилл, штат Миннесота, США.

Люди

Имя 
 Уинфилд Скотт (1786—1866) — американский генерал, дипломат и политик.
 Уинфилд Хэнкок (1824—1886) — американский военачальник, генерал-майор армии Союза.

Фамилия 
 Уинфилд, Антуан (род. 1977) — игрок в американский футбол.
 Уинфилд, Антуан (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Уинфилд, Берт (1878—1919) — валлийский регбист.
 Уинфилд, Дэйв (род. 1951) — американский бейсболист.
 Уинфилд, Пол (1939—2004) — американский актёр.
 Уинфилд, Чарлз (1822—1888) — американский политик.